

Hydronymes 
Lézert peut faire référence au :
 Lézert, une rivière de l'Aveyron (France), affluent du Viaur (rd) ;
 Lézert, une rivière du Tarn (France), affluent du Dadou (rg) à Laboutarie ;
 Lézert, une rivière du Tarn (France), affluent du Tarn (rg) à Albi, aussi appelé Ruisseau de Caussels dans son cours inférieur ;
 Ruisseau de Lézert, une rivière du Tarn (France), affluent de l'Agout (rd - 9,5 km) à Damiatte.